
Termin -{MGR}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 ManaGeR, vindous sistem